Assemblea de Joves de Gràcia, entitat social juvenil de la Vila de Gràcia, a Barcelona
 ajg també és el codi ISO 639-3 de l'aja, llengua parlada a Benín i Togo